Лаптевка — топоним и гидроним в России:

Населённые пункты 
 Лаптевка — посёлок, Ракитянский район Белгородской области.
 Лаптевка — деревня, Жуковский район Калужской области.
 Лаптевка — село в Колыванском районе Новосибирской области.
 Лаптевка — село, Тетюшский район Татарстана.

Водные объекты 
 Лаптевка (приток Пестери) — река в Кировской области, Удмуртии, Марий Эл и Татарстане.
 Лаптевка (приток Тагила) — река в Свердловской области.
 Лаптевка (озеро)